Idlewild peut faire référence à :

Musique 
 Idlewild est un groupe de rock écossais
 Idlewild est le nom du cinquième album du groupe Outkast ; il s'agit de la BO du film Idlewild Gangsters Club (Idlewild) de Bryan Barber
 Idlewild est un album du groupe anglais Everything But The Girl, sorti en 1988
 Idlewild Records est le label discographique du groupe They Might Be Giants
 Idlewild South, album de The Allman Brothers Band

Cinéma et littérature 
 Idlewild est un film américain sorti en 2007, mettant en vedettes le duo Outkast
 Idlewild est un roman de Nick Sagan, publié en 2003;
 Idlewild est un roman de Mark Lawson, publié en 1995;

Toponymes 
 Idlewild, une census-designated place située dans le comté de Tulare dans l'État de Californie.
 Idlewild Airport est le nom porté jusqu'en 1963 par l'actuel John F. Kennedy International Airport de New York
 Idlewild & Soak Zone est un parc d'attractions à Ligonier, en Pennsylvanie.
 Idlewild, Michigan est une ville du Michigan autrefois populaire comme lieu de vacances
 Idyllwild-Pine Cove, California, une ville "resort" dans les montagnes du sud de la Californie
 Ski Idlewild, une zone skiable abandonnée de Winter Park, CO
 The Village of Idlewild, une commune de 300 acres situées à Fredericksburg, Virginia

Autres 
 Idlewild, un célèbre écran de veille livré avec le Windows Entertainment Pack
 Idlewild est l'ancien nom du bateau à vapeur Belle of Louisville

Homonymie de titre